Satina bezeichnet:

 eine Pflegeproduktlinie der Firma Sanex
 die Kartoffelsorte Satina (Kartoffel)
 einen weiblichen Vornamen